

События 
 Крещение Эдвина. Крещение Хильды, внучатой племянницы Эдвина.
 Византийский император Ираклий отвоёвывает ближневосточные земли у персов.
 Ромеи и хазары осаждают Тбилиси. Каган передал 40000 своих воинов Ираклию, а сам вернулся в степь. Осень — От столицы Лазика ромеи двинулись вглубь Персии. По пути хазары покинули ромеев. Ромеи разоряют Персию. Персидское войско Рахзада преследует Ираклия. У развалин Ниневии ромеи разгромили персов. Рахзад погиб.
 627—649 — Император Китая Тайцзун (Ли Ши-минь). Полководцы Вэйчи Цзин-дэ и Цинь Шу-бао.

См. также